Ромодановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Мордовия 
 Ромодановское сельское поселение — сельское поселение, Ромодановский район

Смоленская область 
 Ромодановское сельское поселение — в составе Глинковского района

Татарстан 
 Ромодановское сельское поселение — в составе Алексеевского района